Kıratlı ist der Familienname folgender Personen:

 Aykut Kıratlı (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Burcu Kıratlı (* 1989), türkische Schauspielerin